«Знать бы, что я гений» () — американская комедия 2007 года о том, что делать, если твой уровень интеллекта зашкаливает за границы обычного.

Премьера состоялась 23 января 2007 года на кинофестивале «Сандэнс», США.

Сюжет 
Майкл Рид, будучи совершенно обычным ребёнком, счастливо жил в полной гармонии в собственном мире рок-н-ролла, пока не обнаружилось, что у него чрезвычайно высокий уровень интеллекта. Что делать в случае, когда ты слишком умён? И как воспримут твою индивидуальность окружающие? Возможно, кто-то преследует свои собственные цели, но Майкл решил, что из него вполне может выйти хороший актёр, настоящая супер-звезда. Такое решение влечёт за собой массу приключений…

В ролях

Интересные факты 

 Слоган — «Как спасти свой IQ»
 Доминик Уиртшафтер выступила сценаристом и продюсером фильма
 Продюсер картины Андреа Сперлинг является одним из основателей кинокомпании «Andrea Sperling Productions», которая занималась производством фильма
 Маркус Редмонд написал сценарий и исполнил главную роль. Он известен также участием в триллере «Бойцовский клуб»
 Съёмки начались 16 января 2006 года и проходили в Лос-Анджелесе, США
 Актёрский состав включает целую плеяду голливудских звезд первой величины — Вупи Голдберг, Кит Дэвид, Дебра Уилсон, Шэрон Стоун, Тару Рид, Деллу Риз
 Премьера в России состоялась 5 июня 2008 года, компания-прокатчик — «Top Film Distribution». На DVD фильм вышел 11 сентября 2008 года

Премьеры 
 — 23 января 2007 года, кинофестиваль «Сандэнс» 
 — 2 октября 2007 года, премьера на DVD
 — 30 ноября 2007 года
 — 5 июня 2008 года

Ссылки 
 
 Отзывы о фильме на сайте kino.ru

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2007 года
Фильмы на английском языке